Zombies может означать:

 Zombies Ate My Neighbors — видеоигра, известная как Zombies в Европе.
 The Zombies — британская рок-группа.

См. также